Бемипарин (торговые наименования Ivor и Zibor, среди прочих) — антитромботическое средство, принадлежащее к группе низкомолекулярных гепаринов (НМГ).

Применение в медицине 
Бемипарин используется для профилактики тромбоэмболии после операции, а также для предотвращения свертывания крови в экстракорпоральном контуре при гемодиализе.

Противопоказания 

Препарат противопоказан пациентам с гепарин-индуцированной тромбоцитопенией в анамнезе с диссеминированной внутрисосудистой коагуляцией или без нее; острое кровотечение или риск кровотечения; травма или операция центральной нервной системы, глаз или ушей; тяжелая недостаточность печени или поджелудочной железы; и острый или подострый бактериальный эндокардит.

Взаимодействия 
Исследования взаимодействия не проводились. К лекарствам, которые, как ожидается, увеличивают риск кровотечения в сочетании с бемипарином, относятся другие антикоагулянты, аспирин и другие НПВП, антитромбоцитарные препараты и кортикостероиды.

Химические свойства 
Как и семулопарин, бемипарин классифицируется как ультра-НМГ из-за его низкой молекулярной массы, составляющей в среднем 3600 г / моль. (Эноксапарин содержит 4500 г / моль.) Эти гепарины обладают более низкой антитромбиновой активностью, чем классические НМГ, и действуют в основном на фактор Ха, снижая риск кровотечения.

Примечания

Ссылки 

 

Гепарины
Соли